José Félix Rodrigues Mendes (Velas, 26 de Junho de 1785  - ?) foi um político português, e funcionário da Câmara Municipal de Velas.

Biografia 
Exerceu o cargo de escrivão da Câmara Municipal de Velas, ilha de São Jorge a quando da erupção do Vulcão da Urzelina, ocorrida em 1808 e que destruiu a freguesia da Urzelina e causou grandes problemas e fome pela ilha, matando pessoas e animais como conta na sua obra "Ilha de S. Jorge (Açores); Apontamentos para a sua História, de José Cândido da Silveira Avelar, edição da Typ. Minerva Insulana, Horta, 1902, página 430 e seguintes".

A erupção provocou a fuga da ilha de São Jorge da maior parte dos dirigentes do concelho das Velas ficando apenas algumas pessoas numa tentativa de ajudar a minorar os acontecimentos.

Uma dessas pessoas foi José Félix Rodrigues Mendes, que conjuntamente a restante câmara do concelho tratou entre outros assuntos de minorar a fome que grassou distribuindo milho à população, conforme foi autorizado por carta de 18 de Maio de 1785 expedida pelo então Capitão-general D. Miguel António de Melo.

Aproveitando uma missiva de agradecimento enviada ao Capitão-general, foi solicitado ao referido capitão, que devido a extrema pobreza em que a catástrofe tinha deixado a população fosse abolido o regimento de milícias, cujo corpo era formado por uma grande parte dos empobrecidos que a queima vulcânica tinha deixado a terra, pudesses ficar livres para o trabalho nos campos.

O Capitão-general ficou indignado com tal pedido e além de o recusar mandou que quem tinha assinado a carta fosse suspenso das suas funções.

Assim sendo José Félix Rodrigues Mendes, apesar de todos os esforços pela ajuda à população foi suspenso por tempo indeterminado.

Relações Familiares
Foi filho do Tenente Félix José Rodrigues Vaz Barreto e de Francisca Rosa da Silveira.

Casou por quatro vezes, a primeira cerca de 1803 com D. Luísa Lauriana de Azevedo, filha de Joaquim José de Azevedo e de D. Maria Lauriana da Conceição. O segundo casamento em 4 de Dezembro de 1820 com D. Joaquina Rosa, o terceiro casamento de que foram padrinhos o capitão-mor das Velas Joaquim José Pereira da Silveira e Sousa e o Capitão Manuel José da Silveira. O Terceiro casamento realizou-se em 24 de Novembro de 1825 com D. Rita Lauriana, irmã da 1ª esposa. O quarto casamento foi com D. Teresa Maximína de Bettencourt.

Só teve filhos do primeiro casamento.
Maria Delfina do Coração de Jesus e Rodrigues (4 de Julho de 1803 – 29 de Outubro de 1874), casada com António Teixeira de Almeida (6 de Outubro de 1830 -?)
Rosa (21 de Novembro de 1804 -?)
José Félix Rodrigues Júnior (7 de Maio de 1806 -?) foi padrinho do baptismo o Governador do Fortaleza de São João Baptista, sedeado no Monte Brasil, Vital de Bettencourt Vasconcelos e Lemos e sua esposa D. Maria Madalena Vitória de Castelo Branco.
Ana (16 de Fevereiro de 1808 -?)
Luísa (3 de Setembro de 1813 -?)
Luísa (1 de Janeiro de 1811 -?) foi padrinho da baptismo o Juiz das Velas, o Dr. Francisco José Teixeira Batista.
Mariana (27 de Julho de 1817 -?) foi padrinho da baptismo o Juiz das Velas, o Dr. Francisco José Teixeira Batista.
Mariana 15 de Novembro de 1821.

Bibliografia
José Cândido da Silveira Avelar, in: Ilha de S. Jorge (Açores); Apontamentos para a sua História, de  edição da Typ. Minerva Insulana, Horta, 1902, página 430 e seguintes.

Naturais de Velas
Políticos dos Açores do tempo da monarquia